Ukon Wacka, titre d'un album de folk métal finlandais
 Tokutaro Ukon, (1913-1944), footballeur japonais
 Ukon Genzaemon (), acteur japonais de Kabuki
 Ukon (époque de Heian), poétesse japonaise